Тиуанако:

 Тиуанако — древнее городище в Боливии.
 Тиуанако — древнее доколумбово государство Южной Америки, расположенное на территории Центральных Анд.